Fish Lake ist der Name folgender

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Fish Lake (Indiana), Stadt des Lincoln Township im LaPorte County, Indiana
 Fish Lake (Minnesota), Ortschaft im Jackson County, Minnesota
 Fish Lake Township, Township im Chisago County, Minnesota

Gewässer 

in Kanada:
 Fish Lake (River Between Two Mountains), in den Nordwest-Territorien
 Fish Lake (Whitehorse), See südwestlich von Whitehorse im Yukon-Territorium
 Fish Lake (British Columbia), im Cariboo Regional District (British Columbia), siehe Xeni Gwet'in

in Neuseeland:
 Fish Lake (Marlborough), in der Region Marlborough, Südinsel

in den Vereinigten Staaten:
 Fish Lake (Minnesota), Kanabec County
 Fish Lake (Jackson County, Oregon), Stausee im Jackson County
 Fish Lake (Utah), alpiner Bergsee

Siehe auch:
 Fish Lake Valley
 Big Fish Lake